Гранлунд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гранлунд, Альбин (род. 1989) — финский футболист.
 Гранлунд, Маркус  (род. 1993) — профессиональный финский хоккеист, нападающий.
 Гранлунд, Микаэль (род. 1992) — финский хоккеист.